Оборона Владимира — осада и взятие столицы Владимиро-Суздальского княжества города Владимира войсками под руководством чингизида Батыя и военачальника Субэдэя 3-7 февраля 1238 года. Эпизод Западного (кипчакского) похода монголов (1236—1242) и монгольского нашествия на Русь (1237—1240), в частности, монгольского похода на Северо-Восточную Русь (1237—1238).

Начало нашествия 

В 1235 году на курултае в Монголии было принято решение осуществить план Чингисхана (ум.1227) по захвату Европы, послав силы разных улусов на помощь Субудаю. Зимой 1237 года монголы разрушили Рязань и разорили Великое княжество Рязанское. Владимирский князь Юрий Всеволодович «послал сына своего Всеволода со всими людьми» на помощь рязанским князьям, но войско потерпело поражение у Коломны. Монголы вторглись во Владимиро-Суздальское княжество, 20 января взяли Москву, убили там воеводу Филиппа Нянку и взяли в плен младшего сына Юрия Владимира.

В. В. Каргалов писал, что наиболее вероятным было движение от Москвы к Владимиру по льду Клязьмы. Всего за несколько дней до подхода монголов к городу Юрий Всеволодович с небольшой дружиной отправился на реку Сить собирать войска, так что монголы уже в начале осады пытались убедить защитников в том, что они захватили и Юрия. На Сити Юрий ожидал полки своих братьев Ярослава (ряд историков полагает, что на Сити Юрий ждал новгородские войска) и Святослава.

Взятие Владимира 

3 февраля 1238 года, во вторник, монголы появились у стен Владимира. Город имел мощные укрепления — валы и стены «Нового города», стены «Печернего города», стены детинца внутри него, а также стены «Ветшаного города». Крепость имела общую площадь 145 га и входила в число крупнейших на Руси наряду с Киевом, Черниговом и Псковом, причём если у других городов такая площадь достигалась в основном за счёт острога (между башнями частокол), то у Владимира это была площадь крепости в полном смысле слова. Минусом было лишь то, что крепости строились рядом друг с другом, так что для доступа в любую точку города (даже внутрь детинца) извне достаточно было преодолеть всего лишь одну стену.

Во Владимире остались семья Юрия: жена и сыновья Всеволод и Мстислав, а также часть дружины во главе с воеводой Петром Ослядюковичем. Подойдя к городу, монголо-татарские воины показали стоявшим на стенах князьям и горожанам пленённого при разгроме Москвы Владимира Юрьевича и потребовали добровольной сдачи города. Услышав отказ, они убили Владимира и начали готовиться к осаде.

В тот же день часть монгольского войска двинулась к Суздалю и взяла город штурмом. Население было частью убито, а частью уведено в плен, окрестные поселения и монастыри сожжены. Этот отряд вернулся в лагерь у Владимира. 7 февраля, в субботу, до поздней ночи, город был обнесен тыном, напротив стен были размещены камнемётные орудия.

Рано утром 8 февраля, в воскресенье (в неделю мясопустную) монголы пошли на приступ одновременно у всех ворот «Нового города» (с севера на юг): Медных, Ирининых, Золотых и Волжских, и в середине дня вошли в город через крепостную стену по настилу у Золотых ворот у святого Спаса (ныне церковь Спаса Преображения). Уцелевшие отступили в Печерний (Мономахов) город.

Тогда сын Юрия Всеволод с частью дружины вышел из города. По сообщениям южнорусского летописца, он надеялся на помилование Батыем, но был убит. Средний сын Юрия Мстислав, как и его братья, также погиб «вне града», но при неизвестных обстоятельствах, возможно во время вылазки.

После убийства Всеволода монголы взяли оставшиеся укрепления. В соборной церкви пресвятой Богородицы погибла великокняжеская семья. Владимир был последним городом Северо-Восточной Руси, который осаждали объединённые силы Батыя.

Разорение Владимиро-Суздальского княжества 
После захвата Владимира монгольские отряды рассыпались в разных направлениях по Владимирской земле. Кроме столицы, в феврале были разорены 14 городов княжества, среди которых наиболее упорное сопротивление монголам оказали Переяславль-Залесский и Тверь (по 5 дней), находящиеся на прямом пути от Владимира к Новгороду. Новгородский Торжок монголы осадили уже 22 февраля, через две недели после взятия Владимира.

Из поволжских городов защитники ушли вместе со своими князьями Константиновичами на ситский сбор.4 марта 1238 года корпус под руководством Бурундая внезапным нападением нанёс на р. Сити решающее поражение собранным Юрием Всеволодовичем войскам, когда основные силы монголов под руководством Субэдэя осаждали Тверь и Торжок.

Примечания

Литература 
 
 
 

Оборона Владимира
Сражения по алфавиту
Сражения Северо-Восточной Руси
Сражения Золотой Орды
Сражения Монгольской империи
Осады 1238 года